Duas Igrejas peut désigner :
au Portugal :
Duas Igrejas, paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Duas Igrejas, paroisse civile de la municipalité de Miranda do Douro, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Duas Igrejas, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Duas Igrejas, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord.